Thurston megye (Nebraska)
 Thurston megye (Washington)